Агалаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Агалаков, Алексей Семёнович (1898—1973) — участник революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, первый председатель Челябинской организации Социалистического союза рабочей молодёжи, одного из предшественников ВЛКСМ, созданного в августе 1917 года.
 Агалаков, Владимир Иванович (род. 1948) — российский политик, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области (2006—2011).
 Агалаков, Дмитрий Валентинович (род. 1966) — российский писатель, автор исторических романов.
 Агалаков, Митрофан Захарович (1908—1981) — полный кавалер ордена Славы.

